Le terme psychique renvoie à plusieurs notions : 
 le psychisme, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes mentaux (pensée, émotion, conscience…) ;
 les psychiques, les individus qui n'ont qu'une âme mais pas d'esprit dans la mythologie gnostique.